15-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 19 апреля по 13 сентября 1953 года. Победителем турнира стал московский «Спартак».

 Куйбышевская команда «Крылья Советов» переименована в «Зенит» после первого круга.
 Команда города Калинина переехала в Москву и выступала под флагом МВО. Проведя 6 матчей, команда была снята с турнира. Все её результаты были аннулированы.

Класс «А». Итоговая таблица 

Аннулированные матчи МВО:
 19 апреля «Крылья Советов» (Куйбышев) — МВО (Москва) 1:1 (В. Ворошилов — А. Ильин)
 25 апреля МВО (Москва) — «Торпедо» (Москва) 1:0 (В. Фомин)
 3 мая МВО (Москва) — «Динамо» (Киев) 0:1 (М. Коман)
 9 мая «Спартак» (Москва) — МВО (Москва) 1:0 (Н. Симонян)
 18 мая МВО (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 4:3 (В. Николаев, В. Дёмин, С. Коршунов — 2 — А. Гогоберидзе, З. Калоев, В. Элошвили)
 21 мая МВО (Москва) — «Локомотив» (Харьков) 0:0

Матч «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Тбилиси) 1:2 (В. Иванов — Юрий Вардимиади, Георгий Антадзе) опротестован и переигран.

Лучший бомбардир — Никита Симонян («Спартак» (М)) — 14 голов в 17 матчах, Автандил Гогоберидзе («Динамо» (Тб)) — 14 голов в 20 матчах.

Чемпионская гонка

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1953 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе среди 31 клуба в трёх зонах определились участники финалов;
 на втором этапе участники финала за 1—6 места разыграли две путёвки в класс «А», а остальные, разделённые на подгруппы по три клуба, в матчах между собой выяснили распределение по остальным местам.

Финал за 1—6 места. Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона 1953 года, составы команд и комментарии